Luigi (Luis) Bolla (11 de agosto de 1932 - 6 de febrero de 2013) fue un sacerdote salesiano de origen italiano, conocido por su labor misionera en la Amazonía y por su dedicación al pueblo Achuar.

Biografía 
Bolla nació en el seno de una familia cristiana en Italia y se unió al oratorio salesiano a la edad de 12 años. Desde entonces, su deseo de convertirse en sacerdote fue evidente. Después de tomar sus primeros votos salesianos en 1949, partió como misionero a Ecuador en 1953, a la edad de 21 años.

Aprendió el español y la lengua indígena "Achuar" y dedicó su vida a los Achuar, un pueblo originario de la familia jivaroana ubicado en zonas ribereñas y en las fronteras entre Ecuador y Perú. En 1984, Bolla viajó a Perú para unirse a la Inspectoría Salesiana Santa Rosa de Lima y, a través del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, proclamó el evangelio y trabajó intensamente por los Achuar.

Bolla también fomentó la educación, la salud y el desarrollo humano de los Achuar, y se convirtió en uno de ellos, llegando a vivir y vestirse como lo hacían ellos. Los Achuar lo llamaron "Yánkuam", que significa "Estrella que ilumina el camino".

Legado 
El padre Bolla es recordado por su dedicación a los Achuar y por su labor misionera en la Amazonía. Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano y presidente de la ONG "Volontariato Internazionale per lo Sviluppo", dijo en una entrevista en 2018 que Bolla era "un salesiano impulsado por una clara motivación misionera" y que "permitió abrir un nuevo camino de evangelización" a través de su trabajo en la Amazonía.

By Nase, S.

Referencias 

Misioneros
Evangelios
Católicos